В США насчитывается 8 округов с названием Джаспер (), которые получили своё название в честь американского военнослужащего Уильяма Джаспера. 
 Джаспер — штат Айова
 Джаспер — штат Джорджия
 Джаспер — штат Иллинойс
 Джаспер — штат Индиана
 Джаспер — штат Миссисипи
 Джаспер — штат Миссури
 Джаспер — штат Техас
 Джаспер — штат Южная Каролина